John Milton kan syfta på:

 John Milton (1608–1674), engelsk författare
 John Milton (1807–1865), guvernör i Florida
 John Gerald Milton (1881–1977), amerikansk politiker och advokat
 John Milton Miller (1882–1962), amerikansk elektroingenjör
 John Milton Niles (1787–1856), amerikansk jurist och politiker
 John Milton Thayer (1820–1906), amerikansk militär och politiker